

Sigle

Partiti
 Partia Demokracia Sociale – partito politico albanese
 Partido Democrático Social – partito politico brasiliano
 Partei des Demokratischen Sozialismus – partito politico tedesco, successivamente denominato Die Linkspartei
 Partito Democratico della Sinistra – partito politico italiano (dal 1991 al 1998)
 Partito Democratico Sociale Italiano – partito politico italiano (dal 1922 al 1926)
 Parti Démocratique Sénégalais – partito politico senegalese
 Parti Démocratique Soudanais – partito politico sudanese

Informatica
 Processor Direct Slot – slot di espansione usato in alcuni computer Apple Macintosh
 Planetary Data System – Formato dati per missioni spaziali

Codici 
 PDS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Piedras Negras (Messico)